

Canada 
 , une communauté du Nouveau-Brunswick.

États-Unis 
 Hainesville, un village du comté de Lake dans l'Illinois.
 , une communauté non-incorporée du comté de Sussex dans le New Jersey.
 , une communauté non-incorporée du comté de Wood au Texas.
 , une communauté non-incorporée du comté de Berkeley en Virginie-Occidentale.
 , une communauté non-incorporée du comté de Hampshire en Virginie-Occidentale.

Voir aussi